Gzhel puede referirse a:
 Cerámica de Gzhel, un estilo de cerámica y porcelana ruso;
 Gzhel (óblast de Moscú), una localidad rural rusa;
 Myasishchev M-101T Gzhel, un avión ruso.